Оранія:

 Оранія — місто в Південно-Африканській Республіці.
 Оранія — рід рослин родини Пальмових.